Deadpool steht für: 

 Deadpool (Comicfigur), ein Charakter, der 1991 für den Verlag Marvel Comics geschaffen wurde
 Deadpool (Film), ein US-amerikanischer Actionfilm mit satirischen Elementen
 Deadpool 2, ein US-amerikanischer Actionfilm mit satirischen Elementen
 Deadpool XXX: A Porn Parody, eine US-amerikanische Porno-Parodie
 Deadpool XXX: An Axel Braun Parody, eine Pornoparodie
 The Dead Pool, Originaltitel des in Deutschland unter Das Todesspiel erschienenen US-amerikanisches Actionfilms
 Dead Pool (Spiel), auch Death Pool genannt, ist ein Spiel bei dem erraten wird wann jemand sterben wird, häufig wird darauf gewettet
 Deadpool (Computerspiel), ein von High Moon Studios entwickeltes Superhelden-Action-Videospiel